Никола́й Аге́ев:
 Агеев, Николай Владимирович (1903—1983) — советский физик, химик и металлург; академик.
 Агеев, Николай Георгиевич (1919—2004) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Агеев, Николай Иванович (1922—1988) — советский военнослужащий, Герой Советского Союза.